

Wrestling 

NWA World Heavyweight Championship – titolo di wrestling introdotto dalla National Wrestling Alliance nel 1948 e ancora attivo
WCW World Heavyweight Championship – titolo di wrestling introdotto dalla World Championship Wrestling nel 1991 e ritirato nel 2001
WWE World Heavyweight Championship – titolo di wrestling introdotto dalla World Wrestling Entertainment nel 2002 e ritirato nel 2013